STJ kan syfta på: 

 Sundsvall-Torpshammars Järnväg
 Skara-Timmersdala Järnväg